Wolbodo (heilige) (ca. 950-1021), bisschop van Luik
Menschen Vereeniging Wolbodo, een studentenvereniging te Delft